Ostatnie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2008/2009 odbyły się w dwóch szwedzkich miastach: Sztokholmie i Falun. Jednocześnie była to druga edycja cyklu Finału Pucharu Świata. Konkurencje zostały rozegrane w dniach 18 - 22 marca 2009 roku. Rywalizacja składała się z czterech etapów: sprintów stylem klasycznym, prologu stylem dowolnym (3,3 km dla mężczyzn i 2,5 km dla kobiet), biegów łączonych (2x10 km dla mężczyzn i 2x5 km dla kobiet) oraz biegów pościgowych stylem dowolnym (15 km dla mężczyzn i 10 km dla kobiet). Rozegrane 22 marca biegi pościgowe nie były punktowane w klasyfikacji generalnej PŚ (wyniki tych biegów zostały zsumowane z czasami poprzednich etapów Finału PŚ). W klasyfikacji końcowej triumfowali: Polka Justyna Kowalczyk wśród kobiet i Szwajcar Dario Cologna wśród mężczyzn.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

2,5 km kobiet

3,3 km mężczyzn

bieg łączony kobiet

bieg łączony mężczyzn

10 km kobiet (handicap)

15 km mężczyzn (handicap)

Przypisy 

Finał Pucharu Świata w biegach narciarskich
Puchar Świata w biegach narciarskich w Falun
Sport w Sztokholmie
2009 w sportach zimowych
2009 w Szwecji
Puchar Świata w biegach narciarskich w Sztokholmie